Беллуа () — французская фамилия. Известные носители:

 Беллуа, Огюст де (1815—1871) — французский поэт.
 Беллуа, Пьер Лоран Бюиретт де (1727—1775) — французский драматический писатель.
 Беллуа-Морангль, Жан-Батист де (1709-1808) - французский кардинал.

См. также 
 Беллуа-ан-Франс — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.